Havilland steht für:

 die De Havilland Aircraft Company und die ehemaligen Tochterunternehmen
 De Havilland Canada
 De Havilland Australia, siehe Hawker de Havilland

Havilland ist der Familienname folgender Personen:
 Geoffrey de Havilland (1882–1965), britischer Flugpionier und Konstrukteur
 Geoffrey de Havilland Junior (1910–1946), englischer Flugpionier und Testpilot
 Olivia de Havilland (1916–2020), US-amerikanische Filmschauspielerin

Siehe auch:
 Havilland Point, Landspitze in der Antarktis
 Haviland